Benedetto Trompeo (1797-1872) – medico e professore italiano
 Pietro Paolo Trompeo (1886-1958) – critico letterario e accademico italiano